Reflexion (alternativt stavat Reflektion) kan syfta på:

 Reflexion (filosofi) – en filosofisk metod, eftertanke
 Reflexion (fysik) – fenomen inom fysik, återkastande av en våg
 Reflexion (dikt) – dikt av Anna Maria Lenngren
 Reflektion (album) – album av hiphop gruppen Kartellen
Reflexion (musikgrupp) – ett gothic metal-band från Finland